

Em Portugal

Distrito de Beja 
Basílica Real de Castro Verde

Distrito de Faro 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Conceição) — no concelho de Faro
Igreja Matriz de Monchique, igualmente conhecida como Igreja de Nossa Senhora da Conceição
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Vila do Bispo)
Igreja de São Sebastião (Lagos) — antigamente chamada de Nossa Senhora da Conceição

Distrito de Leiria 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Atouguia da Baleia)
Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Caldas da Rainha)

Distrito de Lisboa 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Cadaval)
Igreja da Conceição Velha — em Lisboa

Distrito de Portalegre 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Monforte)

Distrito do Porto 
Igreja Matriz da Póvoa de Varzim

Distrito de Santarém 
Igreja Nossa Senhora da Conceição (Lapas) —
Igreja Matriz da Louriceira — no concelho de Alcanena
Igreja Matriz da Golegã —
Sé de Santarém

Distrito de Viseu 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Ermida) — no concelho de Castro Daire

Açores 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Angra do Heroísmo)
Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Horta)
Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Ponta Delgada)
Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Velas)
Igreja Matriz da Conceição (Santa Cruz das Flores)

Brasil

Minas Gerais 
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Sabará)
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Serro)
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias — em Ouro Preto

Rio Grande do Sul 
Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição (Viamão)
Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Porto Alegre)

Rio de Janeiro 
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Boa Morte — na cidade do Rio de Janeiro

Santa Catarina 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa — em Florianópolis

Estado de São Paulo 
Catedral Metropolitana de Campinas
Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Santa Ifigênia)

Desambiguações de templos